«Медный змий» — название нескольких картин:
 «Медный змий» — фреска Микеланджело в Сикстинской капелле, написанная в 1511 году.
 «Медный змий» — картина Тинторетто, написанная в 1575—1576 годах.
 «Медный змий» — картина Питера Пауля Рубенса, написанная в 1635—1640 годах.
 «Медный змий» — картина Фёдора (Фиделио) Бруни, оконченная в 1841 году. См. также 
 Медный змей

Змеиная символика